Grabouillon : série de bande dessinée française d'Alexis Nesme.
 Grabouillon : série télévisée d'animation 3D française de Jean-Luc François.
 Les Grandes Vacances de Grabouillon : série télévisée d'animation 3D française de Jean-Luc François.

Grabouillon
Chien de fiction
Antihéros